Baiocchi peut faire référence à : 
 Claudio Baiocchi (1940-2020), mathématicien italien.
 Regina Harris Baiocchi (née en 1956), musicienne, compositrice et professeure de musique américaine.
 Roberto Baiocchi (1964-), danseur, chorégraphe et auteur italien.

 , acteur américain.
  (1942-), joueur d'échecs italien.
  (1923–2012), footballeur italien.
  (1946-), golfeur sud-africain.

Voir aussi 
 Baiocco